IMF steht als Abkürzung für:

 Flughafen Imphal in Indien (IATA-Code)
 Idiopathische Myelofibrose, eine Erkrankung des Knochenmarks
 Infinite Momentum Frame, Bezugssystem in der Teilchenphysik
 Initial Mass Function, die Ursprüngliche Massenfunktion der Sterne
 Institut für Medienforschung, ein Institut der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
 Intelligent Message Filter, Spamfilter-Funktionalität im Microsoft Exchange Server
 Intermaxilläre Fixation (unkorrekt), ein Fixationsverfahren bei Frakturen am Gesichtsschädel, siehe Oberkieferfraktur #Maxillo-mandibuläre Fixation
 International Metalworkers’ Federation, Internationaler Metallarbeiterverband, siehe Internationaler Metallgewerkschaftsbund
 International Monetary Fund, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, siehe Internationaler Währungsfonds
 Interplanetary Magnetic Field, siehe Interplanetares Magnetfeld
 Interoperable Master Format, ein internationaler Standard der Society of Motion Picture and Television Engineers
 Impossible Mission Force, die fiktionale Geheimorganisation, in der die Helden der Mission-Impossible-Filmreihe organisiert sind

Abkürzung